Pachycephala par är en fågelart i familjen visslare inom ordningen tättingar. Den betraktas oftast som en del av bandavisslare (Pachycephala macrorhyncha) men urskiljs sedan 2016 som egen art av Birdlife International och IUCN och Handbook of Birds of the World. Den kategoriseras av IUCN som livskraftig.

Fågeln förekommer i östra Små Sundaöarna och delas in i två underarter med följande utbredning:
 P. p. par – ön Romang
 P. p. compar – öarna Leti och Moa

Noter

Kommentarer

Källor

Externa länkar 

Visslare
Pachycephala
Fåglar i australiska regionen
Endemiska fågelarter i Indonesien
Endemiska fågelarter i Små Sundaöarna